Universidade Tecnológica é a designação de uma Universidade que tenha como objetivo o foco dos cursos na área de engenharia, tanto na área técnica, quanto bacharelado, mestrado e doutorado, o chamado ensino verticalizado.

 Universidade Tecnológica Nacional (Argentina)
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - no Brasil
 Universidade Tecnológica de Bolívar - na Colômbia
 Universidade Tecnológica de Eindhoven - na Holanda
 Universidade Tecnológica de Nanyang - em Singapura
 Universidade Tecnológica de Santiago - no Chile
 Universidade Tecnológica do Panamá - no Panamá
 Universidade Tecnológica do Tennessee - nos Estados Unidos

Desambiguação